Poslední bitva má více významů:

událost
 Armagedon – závěrečná bitva Boha se satanem předpovězená Biblí
 Dagor Dagorath (Poslední bitva) – fiktivní událost z legendaria J. R. R. Tolkiena

kniha
 Poslední bitva – závěrečný díl Letopisů Narnie od C. S. Lewise
 The Last Battle – kniha o bitvě o Berlín z roku 1966, jejímž autorem je Cornelius Ryan
 The Final quest (v českém překladu: Poslední bitva) – alegorická křesťanská kniha od Ricka Joynera

film
 Poslední bitva (film)  (Le Dernier combat) – francouzský film z roku 1983